Fazi steht für:

 eine österreichische Bezeichnung für Kalfaktor

Fazi ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Fazi (* 1961), italienischer Judoka